Panchthar (district), een van de 75 districten van Nepal
 Panchthar (stad), de hoofdplaats van het Nepalese district Panchthar